Борис Колчин:
 Колчин, Борис Александрович (1914—1984) — советский археолог и историк.
 Колчин, Борис Николаевич (род. 1977) — советский волейболист, волейбольный тренер.